Lake Geneva kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Genèvesjön,

USA 

 Lake Geneva (sjö i USA, Alabama), Geneva County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Clay County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Hernando County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Lake County, lat 28,88, long -81,92), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Lake County, lat 28,93, long -81,67), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Pasco County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Polk County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Florida, Seminole County), 
 Lake Geneva (reservoar i USA, Georgia), Floyd County, 
 Lake Geneva (reservoar i USA, Indiana), Switzerland County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, Michigan, Clinton County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Michigan, Montmorency County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Minnesota), Douglas County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, New York), Dutchess County, 
 Lake Geneva (ort), Wisconsin, Walworth County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, Wisconsin, Walworth County, lat 42,57, long -88,50), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Montana, Beaverhead County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, Montana, Lincoln County), 
 Lake Geneva (sjö i USA, North Dakota), Kidder County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, Washington), King County, 
 Lake Geneva (sjö i USA, Wyoming), Johnson County, 

Robotskapade USAförgreningar